Harrish Ingraham (1881-...) – attore, regista e sceneggiatore britannico
 Hubert Ingraham (1947) – politico bahamense
 Joseph Ingraham (1762-1800) – navigatore ed esploratore statunitense
 Lloyd Ingraham (1874-1956) – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Ryan Ingraham (1993) – altista bahamense